Ма́ркос Бола́дос (; 28 февраля 1996, Антофагаста) — чилийский футболист, вингер клуба «Коло-Коло» и сборной Чили.

Клубная карьера 
Боладос — воспитанник клуба «Депортес Антофагаста» из своего родного города. 27 января 2013 года в матче против «Унион Ла-Калера» он дебютировал в чилийской Примере, заменив во втором тайме Даниэля Арисменди. 1 февраля 2015 года в поединке против «Универсидад де Чили» Маркос забил свой первый гол за «Депортес Антофагаста».

Летом 2016 года Боладос перешёл в «Коло-Коло». В матче против своего родного клуба «Депортес Антофагаста» он дебютировал за новую команду.

В начале 2018 года Боладос на правах аренды перешёл в «Универсидад Католика». 3 февраля в матче против «Депортес Темуко» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В начале 2015 года Боладос принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он сыграл в матчах против сборных Бразилии и Колумбии.

24 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Швеции Боладос дебютировал в сборной Чили. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Чили

Примечания

Ссылки 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Универсидад Католика»